Politika
 A bostoni teadélután (Boston Tea Party), amerikai politikai esemény 1773-ban
 Boston Tea Party, 2006-ban alapított libertarianus párt az Egyesült Államokban
 Tea Party mozgalom, 2007 után létrejött amerikai konzervatív politikai mozgalom

Művészet
 The Tea Party, kanadai rockegyüttes
 Tea Party, Kerli Kõiv észt énekesnő dala
 Tea Party, Harold Pinter színdarabja